Kostanjevac je lahko:
 Kostanjevac, Žumberak (Hrvaška)
 Kostanjevac, Berek (Hrvaška)